Didsbury kan syfta på följande:

 Didsbury, Alberta, ort i Kanada
 Didsbury, Manchester, stadsdel i Manchester, England, Storbritannien